Catégorie B peut désigner :
 la catégorie B de corps de la fonction publique française ;
 la catégorie B, dans le cadre du contrôle des armes à feu en France ;
 la catégorie B de demandeurs d'emploi en France ;
 la catégorie B des stations de radio selon le CSA.

Voir aussi 
 Série B